1900  — может означать:

 1900 год — невисокосный год григорианского календаря.
 «Новеченто» («XX столетие») — итальянская художественная группа.
 Двадцатый век (фильм, 1934) (Twentieth Century) — фильм Говарда Хоукса.
 Двадцатый век (фильм, 1976) (Novecento, другое название — «1900») — фильм Бернардо Бертолуччи.